Colby Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Colby Mountain (Tehama County, Kalifornien)	
 Colby Mountain (Tuolumne County, Kalifornien)	
 Colby Mountain (New York)	
 Colby Mountain (Vermont)